Valech steht für:

 Sergio Valech Aldunate (1927–2010), Weihbischof in Santiago de Chile und Präsident der Valech-Kommission

 Valech-Kommission, Wahrheitskommission zur Untersuchung der Folter in Chile